Вустин — русская фамилия.

Известные носители 
 Вустин, Константин Дмитриевич (род. 1935) — Герой Социалистического Труда.
 Вустин, Александр Кузьмич (1943—2020) — русский композитор.